Xut, o Xot, òliba, mussol o altres ocells nocturns.
 Xut, o Xutos, heroi de la mitologia grega, fill d'Hel·lè i d'Orseis.
 Xut, en esport, cop donat a la pilota amb el peu.
 Xut, nom dialectal del xuixo.
 Xut!, revista humorística de tema esportiu, editada a Barcelona des de 1922 per Santiago Costa, l'amo de Papitu.
 Xut de Solsona, gegant del bestiari popular del Carnaval de Solsona, amb forma de mussol.